Ма́рко Родри́гес (): Родригес, Марко Антонио (род. 1973) — мексиканский футбольный арбитр.
 Родригес, Марко (актёр) (род. 1953) — американский актёр.